Колпаково — название населённых пунктов.

Россия 
 Колпаково — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Колпаково — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Колпаково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Колпаково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Колпаково — село в Курчатовском районе Курской области.
 Колпаково — деревня в Усть-Ишимском районе Омской области.

Украина 
 Колпаково — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.

См. также